El Príncipe Heredero Juan Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, desde 1931 de Schleswig-Holstein (12 de mayo de 1917, Louisenlund- 10 de agosto de 1944, Jedlińsk) fue el Príncipe Heredero de Schleswig-Holstein y el heredero a la jefatura de la Casa de Oldenburgo. Juan Alberto era el mayor de los hijos del Duque Guillermo Federico de Schleswig-Holstein y su esposa, la Princesa María Melita de Hohenlohe-Langenburg. El Príncipe Heredero combatió en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1944 cuando murió de las heridas recibidas en combate cerca de Jedlińsk, Polonia.

Títulos y estilos 

 12 de mayo de 1917 - 21 de enero de 1934: Su Alteza Príncipe Juan Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 21 de enero de 1934 - 10 de agosto de 1944: Su Alteza El Príncipe Heredero de Schleswig-Holstein

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Personas de Schleswig
Nobles de Alemania del siglo XX